Лома-де-Усьеса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-Вальес.  Занимает площадь 71,48 км². Население — 282 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento

Муниципалитеты Паленсии